Les Acilii Balbi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Acilii :

 Manius Acilius Balbus, consul en -150 ;
 Manius Acilius Balbus, consul en -114.